Љано Чикито има више значења:

 Љано Чикито (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Чикито (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Чикито (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику